Tocopilla puede referirse a:

 Tocopilla, ciudad y comuna del norte de Chile;
 Tocopilla, provincia ubicada al norte de la Región de Antofagasta;